Il singolare  del Penza Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Benedikt Dorsch era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Illja Marčenko 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Michail Elgin (quarti di finale)
  Michail Kukuškin (campione)
  Serhij Bubka (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

 Illja Marčenko (finale)
 Deniss Pavlovs (primo turno)
 Iñigo Cervantes-Huegun (semifinali)
 Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Penza Cup 2009